Адмирал Ушаков:

 Адмирал Ушаков (1744—1817) — русский флотоводец, адмирал;
 Адмирал Ушаков — художественный историко-биографический фильм, посвящённый жизни и деятельности адмирала Ушакова, СССР, 1953;
 «Адмирал Ушаков» — броненосец береговой обороны 1893—1905 годы;
 «Адмирал Ушаков» — лёгкий крейсер проекта 68-бис (1953—1987 годы);
 «Адмирал Ушаков» — тяжёлый атомный ракетный крейсер проекта 1144 «Орлан»;
 «Адмирал Ушаков» — эскадренный миноносец проекта 956 (до 2004 года — «Бесстрашный»).